Rock County er navnet på 3 counties i USA:

 Rock County, Minnesota
 Rock County, Nebraska
 Rock County, Wisconsin